14-й чемпионат России по хоккею с мячом проходил с 14 ноября 2005 года по 19 марта 2006 года. Сыграно 294 матча, забит 2661 мяч.

Высшая лига

Первый этап

Западная группа

Восточная группа

Второй этап

Плей-офф 

 Выделены команды, победившие в парах.
 Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.
 В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.
 По взаимной договорённости оба матча команд «Кузбасс» (Кемерово) и «Старт» (Нижний Новгород) состоялись в Кемерово.
 Матч «Кузбасс» (Кемерово) − «Зоркий» (Красногорск) был прерван на 68 минуте при счёте 7:1 в пользу «Кузбасса» из-за ухода с поля игроков команды «Зоркий». Команде «Зоркий» засчитано техническое поражение, а «Кузбассу», соответственно, техническая победа.

1/8 финала. 17 и 21 февраля

 «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Родина» (Киров) — 5:5, 4:4
 АМНГР (Мурманск) — СКА (Хабаровск) — 3:6, 2:11
 «Водник» (Архангельск) — «Енисей» (Красноярск) — 6:4, 5:4
 «СКА-Забайкалец» (Чита) — «Динамо» (Москва) — 3:7, 2:23
 «Волга» (Ульяновск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:3, 2:4
 «Маяк» ОАО БАЗ (Краснотурьинск) — «Зоркий» (Красногорск) — 3:5, 4:7
 «Саяны» (Абакан) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 4:4, 2:6
 «Старт» (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:18, 1:11

1/4 финала. 26 февраля и 2 марта
 «Родина» (Киров) — СКА (Хабаровск) — 7:1, 5:7
 «Водник» (Архангельск) — «Динамо» (Москва) — 2:5, 6:20
 «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Зоркий» (Красногорск) — 7:3, 1:11
 «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:2, 5:9

1/2 финала. 7 и 11 марта

 «Родина» (Киров) — «Динамо» (Москва) — 5:5, 6:11
 «Зоркий» (Красногорск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:1, -:+

Финал. 15 и 19 марта
 «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 4:8, 6:8

За 3-е место. 15 и 19 марта

 «Родина» (Киров) — «Зоркий» (Красногорск) — 9:8, 4:3

 Игры за 5—8 места 

 Выделены команды, победившие в парах.
 Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.
 В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 4 и 7 марта.

 «Водник» (Архангельск) — СКА (Хабаровск) — 6:5, 0:3
 «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 11:3, 3:8

 Матчи за 5—6 места.

 «Уральский трубник» (Первоуральск) — СКА (Хабаровск) — 4:1, 4:3

 Матчи за 7—8 места.

 «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 9:7, 5:7

Стыковые игры за 9—16 места 

 В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.
 За неявку на матчи в Читу команде «Старт» (Нижний Новгород) засчитаны технические поражения, а команде «СКА-Забайкалец» (Чита), соответственно, технические победы.

Классификационные матчи 
За 1721-е места

Выделены результаты матчей, сыгранных командами на втором этапе. Курсивом выделены результаты матчей, сыгранных командами на первом этапе.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 
Чемпионы России
 1. «Динамо» (Москва) (22 игрока): Константин Кравец (15; −27; 0; 10), Ильяс Хандаев (23; −60; 0; 0), Кирилл Хвалько (6; −13; 0; 0) − Алексей Гладышев (23; 2; 6; 15), Золотарёв Андрей (25; 0; 2; 135), Евгений Иванушкин (27; 58; 10; 35), Алексей Котельников (27; 0; 0; 80), Сергей Ломанов-мл. (26; 47; 28; 30), Мика Мутикайнен (26; 3; 7; 45), Сергей Обухов (27; 80; 13; 10), Юрий Погребной (26; 6; 16; 45), Анатолий Порошков (9; 0; 0; 0), Дмитрий Савельев (24; 8; 11; 60), Михаил Свешников (23; 25; 39; 5), Роман Спиридонов (8; 0; 0; 0), Андрей Стук (17; 5; 4; 10), Александр Тюкавин (23; 16; 16; 15), Александр Усов (28; 0; 3; 80), Павел  Франц (25; 0; 19; 80), Максим Чермных (27; 26; 19; 50), Виктор Чернышёв (25; 12; 6; 15), Ринат Шамсутов (27; 18; 28; 25).

Серебряные призёры
 2. «Кузбасс» (Кемерово) (22 игрока): Андрей Баландин (14; −25; 2; 0), Роман Гейзель (16; −41; 0; 0) − Сергей Большаков (27; 8; 13, 60), Михаил Добрынин (26; 1; 0; 130, Сергей Дубинин (25; 3; 2+1; 60), Артём Иванов (26; 0; 2; 135), Александр Ким (26; 5; 8; 10), Алексей Китьков (26; 12; 4; 20), Семен Козлов (17; 1; 1; 40), Вячеслав Морзовик (26; 4; 19+2; 45), Алексей Мясоедов (27; 13; 13; 10), Александр Савельев (26; 7; 4; 10), Александр Сапега (27; 38+1; 9+1; 10), Вадим Стасенко (24; 34+3; 5; 10), Марат Сыраев (27; 7; 8, 40), Сергей Тарасов (27; 38+2; 11+1; 10), Павел Тетерин (27; 7+1; 27+1; 40), Алексей Чижов (27; 2; 3; 160). В команде «Кузбасс» также играли вратарь Артём Шерин (3; 0; 0; 0) и полевые игроки Иван Бойко (4; 0; 0; 0), Константин Емельянов (8; 2; 1; 0) и Евгений Кузнецов (4; 0; 0; 10). Курсивом приплюсованы мячи, забитые в аннулированном матче с «Зорким», и голевые передачи, сделанные в этом же матче.

Бронзовые призёры
 3. «Родина» (Киров) (20 игроков): Дмитрий Вершинин (13; −42; 0; 10), Денис Половников (15; −62; 0; 10) − Вячеслав Бронников (28; 48; 12; 45), Алексей Бушуев (28; 2; 1; 5), Александр Дудин (11; 1; 0; 0), Дмитрий Евтюшин (28; 4; 7; 90+К), Михаил Жданов (28; 3; 4; 65), Константин Зубарев (28; 26; 7; 15), Алексей Кузнецов (26; 0; 0; 10), Алексей Ланских (28; 9; 4; 0), Андрей Мороков (28; 28; 15; 40), Михаил Мохов (28; 2; 0; 25), Сергей Перминов (28; 9; 2; 5+К), Константин Поскрёбышев (28; 5; 4; 190+2К), Александр Ронжин (25; 2; 0; 25), Александр Симонов (28; 0; 17; 65), Денис Слаутин (25; 10; 7; 110), Дмитрий Черепанов (28; 0; 16; 160), Евгений Черепанов (7; 0; 0; 10), Сергей Шабуров (28; 15; 21; 110+К).

 4. «Зоркий» (Красногорск) (21 игрок): Андрей Анисимов (25; −81; 1; 0), Михаил Лебедев (2; −4; 0; 0) − Ёхан Андерссон (27; 30; 12; 20), Сергей Горчаков (27; 2; 0; 40), Александр Дрягин (27; 6; 5; 30), Константин Залетаев (15; 9+1; 6; 10), Иван Козлов (26; 0; 2; 180+2К), Николай Кулагин (22; 5; 5; 65), Сами Лаакконен (22; 48; 5; 15), Кристер Листад (10; 1; 2), Магнус Мюрен (11; 7; 6; 20), Сергей Почкунов (26; 15; 4; 0), Валерий Проурзин (26; 5; 2; 60), Ларс Фредерик Риналдо (25; 11; 10; 60), Дмитрий Солодов (27; 4; 0; 20), Андрей Стольников (27; 0; 0; 65), Игорь Уфандеев (16; 1; 11+1; 35), Алексей Федосов (27; 9; 3; 15), Юнас Хольгерссон (27; 3; 37; 35), Олег Чубинский (26; 0; 0; 70), Юрий Шардаков(2; 0; 0; 0). Курсивом приплюсован мяч, забитый Константином Залетаевым в аннулированном матче с «Кузбассом», и голевая передача, сделанная в этом же матче Игорем Уфандеевым. 1 мяч в свои ворота забил Антон Батраков («АМНГР»).

 5. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Антон Мокеев (21; −49; 0; 10), Олег Пшеничный (16; −43; 1; 0), Владислав Шлянников (3; −1; 0; 0) − Александр Братцев (27; 12; 3; 35), Павел Булатов (28; 0; 1; 115), Александр Ваганов (26; 0; 2; 0), Денис Варлачёв (28; 10; 6; 10), Александр Воронковский (26; 0; 2; 95), Артём Вшивков (27; 6; 4; 0), Алексей Жеребков (28; 3; 26; 75), Андрей Кислов (28; 5; 13; 45), Михаил Клянин (23; 9; 18; 70), Дмитрий Константинов (28; 8; 0; 15), Евгений Кукс (25; 7; 2; 85), Дмитрий Разуваев (26; 5; 10; 75), Павел Рязанцев (25; 60; 11; 35), Никлас Спонгберг (28; 6; 4; 30), Дмитрий Сустретов (28; 2; 1; 0), Михаил Цывунин (28; 0; 3; 165), Павел Чучалин (24; 14; 1; 0), Павел Якушев (27; 0; 3; 30).

 6. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (21 игрок): Вячеслав Рябов (10; −30; 0; 0), Владимир Шестаков (15; −53; 0; 10) − Сергей Бурлаков (28; 1; 21; 20), Василий Грановский (24; 1; 0; 70), Станислав Исмагилов (24; 6; 0; 10), Сергей Каргаполов (27; 3; 0; 105), Евгений Корев (20; 2; 11; 15), Евгений Маврин (28; 22; 25; 40), Иван Максимов (28; 71; 15; 40), Дмитрий Попов (28; 21; 1; 100), Юрий Соколов (25; 2; 2; 130), Дмитрий Стариков (28; 3; 3; 70, Евгений Стеблецов (28; 13; 5; 35), Анатолий Суздалев (27; 22; 23; 40), Евгений Швецов (27; 13; 13; 130+К), Руслан Шувалов (10; 0; 2; 0) и Николай Ярович (26; 6; 14; 35). В команде также выступали Фёдор Розвезев (1; 0; 0), Денис Корев (2; 0; 0), Михаил Тюко (2; 0; 0) и вратарь Виктор Яшин (4; −8; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Вадим Лосев («Лесохимик»).

 7. «Байкал-Энергия» (Иркутск) (22 игрока): Алексей Баженов (14; −46; 0; 25), Алексей Негрун (14; −65; 0; 0) − Максим Блем (28; 1; 1; 75), Сергей Васильев (26; 3; 5; 40), Максим Гавриленко (24; 6; 5; 10), Евгений Ерахтин (28: 6; 6; 20), Константин Ерёменко (28; 8; 0; 120+К), Евгений Игошин (22; 5; 0; 10), Николай Кадакин (28; 17; 41; 45+К), Андрей Ковалёв (28; 5; 3; 160), Максим Кошелев (27; 10; 2; 80), Виталий Лабун (28; 3; 2; 60), Александр Насонов (25; 33; 6; 65), Василий Никитин (28; 0; 11; 0), Алексей Петров (27; 0; 1; 125), Сергей Рогулёв (28; 16; 16; 30), Дмитрий Соколов (28; 7; 4; 125+К), Сергей Юсупов (28; 24; 5; 10+К). В команде также выступали Алексей Олегович Баженов (8; 0; 0; 0), Евгений Халдин (6; 0; 0; 0), Виктор Черных (1; 0; 0; 0) и вратарь Илья Новицкий (1; −1; 0; 0).

 8. «Водник» (Архангельск) (21 игрок): Сергей Морозов (11; −52; 1; 10), Всеволод Харчев (25; −93; 2; 0) − Павел Барсуков (26; 1; 1; 20), Александр Березин (27; 3; 1; 50), Денис Варламов (25; 0; 0; 45), Григорий Домышев (18; 0; 0; 45), Виталий Клюшанов (24; 6; 6; 20), Станислав Клюшанов (26; 5; 1; 10), Игорь Коняхин (24; 2; 17; 50), Дмитрий Логинов (28; 11; 5; 30), Дмитрий Лыков (28; 13; 4; 105+К), Кирилл Петровский (28; 32; 13; 45), Дмитрий Попутников (28; 5; 5; 85), Юрий Радюшин (28; 20; 3; 25), Роман Сухоруков (27; 0; 0; 95+К), Эдуард Трифонов (26; 13; 4; 35), Евгений Хвалько (28; 18; 34; 65), Евгений Шихирин (28; 16; 1; 110). В команде также выступали Илья Анфилатов (10; 0; 0; 0), Николай Семяшкин (4; 0; 0; 0) и Илья Сысоев (7; 0; 0; 10).

 9. «Енисей» (Красноярск) (19 игроков): Евгений Борисюк (22; −71; 0; 10), Роман Черных (8; −24; 0; 0) − Константин Ахлестин (10; 0; 0; 0), Артём Бондаренко (26; 26; 4; 65), Юрий Викулин (26; 13; 3; 70+К), Михаил Губкин (26; 1; 0; 40), Дмитрий Завидовский (26; 10; 17; 50), Антон Нагуляк (24; 1; 1; 10), Виктор Осипов (26; 2; 1; 70), Александр Очеретяный (12; 1; 0; 0), Михаил Пыдык (26; 0; 20; 20), Антон Савлук (26; 1; 1; 110), Алексей Садовский (26; 10; 1; 10), Александр Садырин (23; 3; 1; 20), Антон Храпенков (24; 7; 4; 35), Сергей Чернецкий (26; 14; 10; 15), Алексей Щеглов (26; 13; 3; 35), Иван Щеглов (26; 11; 5; 70), Дмитрий Щетинин (19; 2; 11; 80+2К).

 10. «Саяны» (Абакан) (22 игрока): Дмитрий Атапин (4; −12; 0; 0), Сергей Саблин (23; −84; 0; 10) − Иван Бойко (12; 2; 0; 20, Дмитрий Бутаков (26; 0; 1; 85), Андрей Веселов (28; 1; 10; 25), Евгений Жаданов (20; 1; 1; 50), Фёдор Захаров (20; 4; 1; 10), Антон Комков (26; 2; 21; 10), Дмитрий Коропоткин (26; 18; 0; 120), Егор Кохачёв (26; 0; 1; 195), Евгений Кузнецов (11; 0; 0; 10), Олег Кулаев (26; 18; 1; 70), Иван Кунстман (26; 4; 6; 10), Евгений Лебедев (17; 8; 0; 10), Дмитрий Обухов (24; 3; 3; 15), Евгений Ткачук (26; 5; 3; 30), Евгений Тюркин (26; 5; 0; 0), Андрей Хлюпин (26; 3; 4; 70), Евгений Шадрин (26; 4; 3; 80). В команде также выступали Василий Савин (5; 0; 0; 0), Юрий Тимофеев (2; 0; 0; 0) и вратарь Косынчук Александр (1; 0; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Константин Ерёменко («СКА-Нефтяник»).

 11. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (20 игроков): Дмитрий Анфиногенов (12; −33; 1; 10), Сергей Наумов (17; −62; 0; 0) − Игорь Вангонин (24; 1; 2; 25), Вячеслав Варновский (26; 0; 14; 30), Алексей Доровских (18: 1; 3; 0), Михаил Ефимов (21; 0; 0; 10), Дмитрий Юрьевич Козлов (25; 5; 2; 105), Дмитрий Колесников (22; 2; 8; 80), Евгений Конин (26; 0; 0; 120), Евгений Леонов (26; 6; 2; 25), Роман Макаренко (26; 0; 1; 135), Николай Мельников (15; 0; 5; 25), Юрий Никульшин (26; 8; 9; 30), Денис Потёмин (26; 3; 4; 125+К), Евгений Свиридов (21; 12; 5; 85), Анатолий Старых (26; 6; 0; 20), Денис Турков (26; 32; 6; 45), Артур Целлер (6; 1; 0; 30), Дмитрий Чехутин (26; 16; 4; 40), Сергей Швырёв (26; 9; 9; 20).

 12. «Волга» (Ульяновск) (26 игроков): Максим Юмин (19; −70; 0; 0) − Румиль Галиуллин (23; 0; 0; 230+К), Руслан Галяутдинов (14; 2; 1; 0), Алексей Голитаров (24; 12; 4; 60), Виталий Грачёв (24; 0; 1; 80), Захаров Пётр (22; 7; 2; 145), Александр Казаев (21; 3; 0; 0), Дмитрий Козин (23; 4; 5; 40), Денис Котков (24; 7; 28; 90), Алексей Лысак (26; 8; 4; 0), Евгений Мастрюков (22; 25; 1; 25), Алексей Мосягин (21; 2; 3; 10), Игорь Осипов (24; 6; 3; 85), Николай Синьков (25; 0; 0; 45), Равиль Сиразетдинов (24; 6; 7; 85), Шамиль Шагеев (25; 2; 2; 10), Олег Шарков (23; 9; 2; 20). В составе команды также выступали Алексей Алексеев (2; 0; 0; 0), Юрий Карсаков (9; 0; 1; 0), Евгений Клюкин (2; 0; 0; 0), Михаил Курин (13; 0; 0; 0), Даниил Разговоров (5; 0; 0; 20), Андрей Туманин (2; 0; 0; 0), Игорь Уфандеев (9; 1; 3; 5) и вратари Максим Москвичёв (5; −21; 0; 0) и Дмитрий Сергеев (5; −18; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Дмитрий Разуваев («Уральский трубник»).

 13. «Маяк» ОАО БАЗ (Краснотурьинск) (26 игроков): Илья Куйвашёв (8; −36; 0; 0), Андрей Рейн (19; −80; 2; 15) − Алексей Белов (17; 3; 0; 10), Николай Боровиков (16; 0; 0; 15), Павел Дубовик (24; 1; 0; 95+К), Алексей Загарских (23; 8; 16; 35), Денис Криушенков (26; 27; 8; 70), Григорий Липин (26; 0; 0; 25), Фёдор Миронов (26; 10; 2; 20), Денис Непогодин (15; 0; 0; 45), Антон Оппенлендер (26; 15; 5; 40), Константин Пепеляев (25; 1; 2; 20), Игорь Смуров (24; 6; 2; 70), Владимир Третьяков (26; 2; 0; 60), Александр Фишер (26; 3; 0; 35), Олег Чернов (25; 14; 8; 35), Дмитрий Чулочников (22; 2; 15; 50), Евгений Щеглов (25; 1; 2; 50). В команде также выступали Андрей Герасимов (6; 5; 2; 10), Сергей Кем (2; 0; 0; 0), Александр Кузнецов (3; 0; 0; 0), Владислав Новожилов (8; 1; 1; 10), Максим Семёнов (2; 0; 0; 5), Алексей Сердюк (1; 0; 0; 0), Андрей Тимушев (9; 2; 1; 0) и вратарь Данил Кареев (2; −1; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Вячеслав Затыкин («СКА-Забайкалец»).

 14. «АМНГР» (Мурманск) (24 игрока): Александр Осипов (5; −9; 0; 0), Андрей Слобожанинов (26; −149; 0; 0+К) − Александр Аншуков (26; 1; 2; 195), Владимир Архипов (25; 8; 5; 0), Антон Батраков (25; 0; 0; 90), Сергей Герасимов (10; 0; 0; 15), Алексей Горохов (26; 6; 3; 65), Михаил Жмуцкий (19; 1; 0; 25), Николай Изотов (26; 8; 25; 30), Андрей Кабанов (20; 11; 3; 55), Андрей Киселёв (24; 7; 1; 30), Александр Клыпин (26; 1; 1; 145+К), Дмитрий В. Козлов (19; 6; 1; 5), Максим Лоханов (25; 3; 2; 40), Андрей Марковиченко (26; 2; 1; 45), Андрей Мытник (14; 0; 0; 10), Юрий Помазан (26; 8; 0; 180+К), Анатолий Порошков (16; 5; 0; 20), Антон Рычагов (25; 4; 0; 10), Роман Спиридонов (14; 2; 1; 0), Дмитрий Тугаринов (21; 3; 0; 0), Пётр Широков (26; 11; 12; 45). В команде также выступали Константин Залетаев (4; 3; 3; 0) и Валерий Самарин (5; 0; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Дмитрий Черепанов («Родина»).

 15. СКА «Забайкалец-Энергия» (Чита) (21 игрок): Дмитрий Озёрский (16; −81; 0; 15), Сергей Осипов (10; −62; 0; 0) − Сергей Артёменко (24; 3; 4; 20), Дмитрий Веселов (22; 2; 1; 10), Вячеслав Затыкин (24; 1; 0; 175+К), Виктор Захаров (22; 1; 1; 95), Александр Захваткин (23; 2; 3; 15), Михаил Калтыга (22; 2; 14; 20), Евгений Колосов (22; 16; 3; 45), Алексей Кузьмин (23; 6; 4; 60), Андрей Макуненков (24; 11; 3; 40), Эдуард Патрушев (24; 3; 5; 95), Андрей Петров (23; 20; 2; 40+К), Александр Прасолов (24; 3; 5; 20), Константин Савченко (24; 14; 14; 20), Евгений Суковин (23; 1; 5; 20), Алексей Терентьев (24; 1; 3; 105+К), Юрий Токаев (22; 0; 0; 40), Алексей Художилов (12; 3; 0; 0+К). В команде также выступали Алексей Лукьянов (4; 0; 0; 0) и вратарь Андрей Брюханов (1; −6; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забили Сергей Дубинин («Кузбасс»).

 16. «Старт» (Нижний Новгород) (35 игроков): Александр Евтин (18; −80; 1; 20), Роман Тимофеев (8; −56; 1; 0) − Игорь Агапов (18; 4; 2; 20), Андрей Балыкин (20; 3; 1; 30), Андрей Бегунов (18; 11; 4; 10), Леонид Бедарев (18; 1; 3; 40), Игорь Войтович (20; 3; 5; 20), Павел Гаврилов (15; 0; 0; 0), Константин Клековкин (17; 0; 5; 30), Виталий Макаров (18; 14; 3; 30), Александр Михалёв (20; 3; 3; 45), Александр Патяшин (15; 7; 3; 40), Эдуард Саксонов (18; 0; 0; 85), Андрей Смирнов (23; 2; 1; 30), Сергей Таранов (20; 20; 2; 10), Олег Хайдаров (20; 0; 10; 90), Дмитрий Чекулаев (13; 0; 3; 30), Евгений Яковлев (15; 4; 2; 15). В команде также выступали Вилен Асаинов (6; 0; 2; 25), Антон Балыкин (1; 0; 0; 0), Михаил Гусаров (2; 0; 0; 0), Евгений Дурыничев (5; 1; 0; 15), Кирилл Занозин (3; 0; 0; 0), Дмитрий Кашин (3; 0; 0; 5), Алексей Киселёв (6; 1; 1; 5), Эдуард Кондратьев (6; 0; 0; 0), Станислав Малышев (1; 0; 0; 0), Владислав Новожилов (6; 2; 0; 20), Максим Пьянов (9; 0; 0; 10+К), Денис Салтыков (6; 1; 1; 0), Феликс Тарасов (6; 0; 0; 10), Ренат Фатехов (6; 0; 0; 0), Михаил Щитов (7; 0; 1; 15) и вратари Евгений Шайтанов (5+7; −16; 0; 0), Сергей Кривоногов (2+1; −16; 0; 0); (курсивом выделено количество матчей, сыгранных ими в качестве полевых игроков).

 17. «Металлург» (Братск) (21 игрок): Олег Крутихин (24; −100; 0; 15), Алексей Савельев (5; −22; 0; 0) − Борис Вавилов (26; 1; 2; 125+К), Роман Валк (26; 3; 0; 20), Александр Грехов (26; 5; 5; 105), Евгений Евстигнеев (21; 0; 0; 0), Михаил Зарубин (10; 1; 0; 0), Михаил Коптий (22; 1; 1; 75), Андрей Котачёв (25; 6; 8; 60), Мартин Ланскард (19; 0; 0; 40), Сергей Махнач (26; 16; 12; 15), Виктор Нуждин (26; 5; 9; 115), Фёдор Розвезев (14; 7; 0; 0), Евгений Смолянинов (23; 0; 0; 135), Константин Стебихов (26; 0; 6; 20), Максим Фасхутдинов (26; 2; 2; 170+К), Владимир Чарыков (26; 13; 1; 35), Олег Чекубаш (13; 1; 4; 25), Юрий Шкурко (26; 12; 7; 100), Марат Юмангулов (26; 13; 6; 60). В команде также выступал вратарь Антон Савельев (2; −1; 0; 0).

 18. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (24 игрока): Максим Герасимов (8; −36; 0; 0), Александр Морковкин (22; −97; 0; 10) − Сергей Алексейкин (26; 2; 0; 10), Андрей Воронин (14; 0; 0; 60), Владимир Добрынин (26; 2; 0; 80), Евгений Крячко (26; 1; 0; 35), Павел Курочкин (26; 8; 1; 25), Тимур Кутупов (26; 0; 2; 185), Вячеслав Маркин (21; 10; 2; 70), Ян Муравский (26; 1; 0; 30), Виталий Поздняков (26; 29; 0; 35), Дмитрий Степченков (24; 10; 10; 45), Евгений Сысоев (19; 0; 1; 15+К), Сергей Топычканов (26; 0; 11; 125), Алексей Усьянцев (25; 3; 11; 40), Алексей Фошин (26; 14; 8; 60), Павел Чарушин (17; 0; 0; 30), Алексей Шевченко (26; 6; 6; 115+К), Максим Ширяев (12; 0; 1; 10). В команде также выступали Артём Ахметзянов (1; 0; 0; 0), Артём Лу-Шин-Тян (4; 0; 0; 0), Юрий Маринов (9; 0; 0; 0), Александр Дутов (9; 0; 0; 0) и вратарь Алексей Овчинников (1; −4; 0; 0).

 19. «Локомотив» (Оренбург) (25 игроков): Максим Казанцев (22; −132; 1; 0) − Дмитрий Алексанин (26; 1; 0; 150), Вадим Горшунов (25; 9; 9; 80+К), Алексей Евдокимов (19; 3; 0; 10), Станислав Иванов (20; 2; 10; 70), Виталий Карымов (23; 3; 4; 30), Михаил Красиков (24; 20; 2; 10), Иван Макаров (21; 5; 1; 20), Анатолий Орлов (26; 1; 0; 75), Семён Подкин (16; 1; 0; 20), Михаил Разумовский (16; 1; 0; 15), Евгений Свирков (25; 15; 5; 0), Виталий Султанов (21; 0; 3; 65), Антон Татаров (14; 0; 1; 10), Евгений Трунёв (24; 0; 2; 55), Александр Шавалдин (25; 7; 2; 165+2К), Евгений Шалкин (23; 5; 0; 10), Дмитрий Шестеров (15; 0; 0; 85+К), Олег Шестеров (21; 0; 0; 55), Алексей Шишкин (26; 7; 5; 40). В команде также выступали Евгений Андреев (5; 0; 0; 5), Артём Недоступов (4; 1; 0; 0), Илья Недоступов (5; 0; 0; 10) и вратари Николай Ерышев (4; −22; 0; 0) и Сергей Шастин (4; −15; 0; 0).

 20. «Лесохимик» (Усть-Илимск) (22 игрока): Юрий Сотников (14; −65; 1; 40), Иван Шаповалов (14; −66; 0; 0) − Юрий Вальтер (26; 7; 1; 120), Егор Горностаев (26; 2; 3; 85), Сергей Ирисов (26; 18; 10; 15), Андрей Касаткин (26; 2; 1; 55), Максим Комаров (18; 0; 0; 45+К), Виталий Кухтинов (26; 7; 1; 5+К), Вадим Лосев (22; 1; 0; 30), Дмитрий Маланин (26; 2; 5; 105), Максим Мороз (26; 8; 2; 140), Алексей Москвитин (24; 7; 2; 20), Роман Мурзин (25; 5; 2; 30), Вадим Поркулевич (26; 0; 1; 95), Сергей Поркулевич (26; 3; 15; 65), Виктор Рыжов (23; 2; 0; 85), Евгений Рыльков (14; 1; 0; 0), Роман Ташкинов (26; 8; 5; 70+К). В команде также выступали Александр Волков (8; 0; 0; 0), Дмитрий Погодаев (1; 0; 0; 0), Владислав Пугаев (9; 1; 2; 10) и Роман Сироткин (9; 0; 0; 20).

 21. «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроков): Николай Зыкин (26; −133; 0; 15) − Роман Бояринцев (26; 0; 0; 90), Сергей Дёмин (26; 4; 2; 240+К), Алексей Другов (20; 11; 5; 15), Алексей Казаринов (24; 3; 3; 20), Александр Кутюков (18; 3; 2; 10), Вячеслав Леготин (26; 5; 10; 65), Игорь Леденцов (24; 3; 1; 45), Александр Мальцев (25; 0; 10; 55), Алексей Мартынец (26; 0; 0; 120), Руслан Нейфельд (25; 12; 5; 55), Максим Пахомов (26; 33; 4; 55), Евгений Перевощиков (25; 6; 5; 80), Антон Рычков (20; 1; 1; 20), Сергей Хрящёв (26; 4; 6; 10). В команде также выступали Владислав Алфертьев (5; 0; 0; 0), Сергей Лушников (5; 0; 0; 0), Иван Пучков (10; 0; 0; 0) и вратарь Константин Агафонов (5; −12; 0; 0).

 22. «Ракета» (Казань) (27 игроков): Александр Темников (13; −61; 0; 0), Владимир Щепалин (19; −112; 0; 0) − Андрей Афанасьев (21; 4; 4; 95+К), Евгений Волков (25; 8; 5; 0), Александр Гаврилов (26; 0; 4; 20), Сергей Гаврилов (24; 4; 2; 10), Сергей Ермаков (23; 1; 1; 20), Максим Ёлкин (26; 1; 0; 85), Андрей Илюхин (26; 3; 13; 20), Максим Исаев (17; 0; 0; 20), Денис Князев (26; 2; 1; 70), Алексей Крашенинников (26; 0; 2; 150), Игорь Ларионов (20; 23; 7; 0), Евгений Парносов (17; 3; 0; 30), Олег Рязанов (26; 0; 1; 40), Александр Труфанов (26; 6; 3; 135), Дмитрий Утяпов (18; 2; 1; 0), Дмитрий Филимонов (26; 4; 0; 135), Андрей Шулаев (16; 2; 1; 40). В команде также выступали Дмитрий Абрамов (1; 0; 0; 0), Виталий Ахмеров (11; 0; 0; 10), Марат Каримов (6; 0; 0; 0), Алексей Лукьянов (9; 0; 0; 0), Андрей Пескишев (5; 0; 0; 10), Денис Самойлов (1; 0; 0; 0), Микаель Сандберг (5; 0; 0; 0) и Сергей Улазов (9; 3; 1; 5).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (а для вратарей-пропущенных) мячей, а третья — количество голевых передач, четвёртая - штрафное время хоккеиста + удаления до Конца матча.

Лучший бомбардир — Сергей Обухов, «Динамо» (Москва) — 80 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Примечания

Литература

Ссылки 
Чемпионат России по хоккею с мячом сезона 2005/06 г.г. на сайте ФХМР

2006
2006 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2006 году
Чемпионаты России в 2005 году
2005 год в хоккее с мячом